Flying Clipper bezeichnet:

 Flying Clipper (Schiff); schwedischer Dreimasttopsegelschoner
 Ursprünglich vorgesehener Name der Golden Horizon; Segelkreuzfahrtschiff
 Flying Clipper – Traumreise unter weißen Segeln; Dokumentarfilm aus dem Jahr 1962